В сезоне 2021/2022 Высшего Дивизиона ИзХЛ играют 6 команд.
Игры проходят в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.

Маккаби Цеирей Метула

Ришон Дэвилз Rishon Devils

ХК Бат-Ям Chief

Ришон Тайгерс Rishon Tigers

Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings

Ниндзяс Холон Holon Ninjas 

Составлено по протоколам игр 
petakh-tikva-wings-2

Примечания

Ссылки 
Статистика команды Ришон Девилз на сайте Элитпроспектс
Статистика команды Маккаби Метула на сайте Элитпроспектс
Статистика команды ХК Бат-Ям на сайте Элитпроспектс
Статистика команды Тайгерс на сайте Элитпроспектс
Статистика команды Петах-Тиква Уингс на сайте Элитпроспектс
Статистика команды Петах-Тиква Уингс-2 на сайте Элитпроспектс
Статистика команды Ниндзяс Холон на сайте Элитпроспектс

 
 

Израильская хоккейная лига